Janis Blaswich (Willich, Alemania, 2 de mayo de 1991) es un futbolista alemán que juega de portero en el RasenBallsport Leipzig de Alemania.

Trayectoria 
Se unió al Borussia Mönchengladbach en 2007 desde su club local VfR Mehrhoog.

Su hermano Luis Jakob Blaswich también es futbolista, juega en el PSV Wesel-Lackhausen.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido disputado el .

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en Transfermarkt.es

Futbolistas de Alemania
Futbolistas del Borussia Mönchengladbach II
Futbolistas del Borussia Mönchengladbach en los años 2010
Futbolistas del Dinamo Dresde en los años 2010
Futbolistas del Hansa Rostock en los años 2010
Futbolistas del Heracles Almelo
Futbolistas del RasenBallsport Leipzig en los años 2020
Guardametas de fútbol